El término montaje puede referirse:

 Montaje, el acto de estructurar las diferentes partes constitutivas de obras audiovisuales, como películas cinematográficas o vídeos.
 Documental de montaje, película documental basada en la compilación de materiales diversos de segunda mano
 Montaje, el acto de preparar una obra de teatro para su representación;
 Montaje, un delito en el que se camuflan o fabrican pruebas para inculpar a una o más personas inocentes;
 Montaje flotante, un tipo de montaje mecánico que conecta dos partes elásticamente;
 Montaje de secuencias, el alineamiento y mezcla de múltiples fragmentos, en bioinformática, de una secuencia de ADN;
 Montaje supramolecular, un complejo de moléculas unidas mediante enlaces no covalentes.
 Montaje, armazón al que se ajustan las piezas
 Montaje de atracciones, ensayo específico sobre montaje publicado por Sergei Eisenstein en 1923